Denumirea de Lozen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Lozen, un sat în comuna Liubimeț, regiunea Haskovo;
 Lozen, un sat în comuna Septemvri, regiunea Pazardjik;
 Lozen, un sat în comuna Stolicina, regiunea Sofia-capitala;
 Lozen, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora;
 Lozen, un sat în comuna Strajița, regiunea Veliko Tărnovo.